Sito Eratostenesa – przypisywany Eratostenesowi z Cyreny algorytm wyznaczania liczb pierwszych z zadanego przedziału .

Algorytm 
Ze zbioru liczb naturalnych z przedziału  tj.  wybieramy najmniejszą, czyli 2, i wykreślamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej, to jest 

Z pozostałych liczb wybieramy najmniejszą niewykreśloną liczbę (3) i usuwamy wszystkie jej wielokrotności większe od niej samej:  przy czym nie przejmujemy się tym, że niektóre liczby (na przykład 6 czy 12) będą skreślane więcej niż raz.

Według tej samej procedury postępujemy dla liczby 5.

Następnie dla 7 aż do sprawdzenia wszystkich niewykreślonych wcześniej liczb.

Wykreślanie powtarzamy do momentu, gdy liczba  której wielokrotność wykreślamy, będzie większa niż 

Dla danej liczby  wszystkie niewykreślone liczby mniejsze, bądź równe  są liczbami pierwszymi.

Powyższy algorytm można zapisać w postaci następującego pseudokodu:

 Wejście: liczba całkowita n > 1
  
 Niech A będzie tablicą typów logicznych indeksowaną liczbami całkowitymi od 2 do n
 początkowo wypełniona wartościami true
  
  for i := 2, 3, 4, ..., nie więcej niż 
   if A[i] = true:
     for j :=  2*i, 3*i, 4*i, ..., nie więcej niż n :
       A[j] := false
  
 Wyjście: wartości i takie, że A[i] zawiera wartość true.

Zobacz też 
 sito Atkina

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Animacja sita Eratostenesa

Algorytmy w teorii liczb
Liczby pierwsze